Frontzek ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Frontzek (* 1998), deutscher Schauspieler
 Kathleen Frontzek (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Lisanne Frontzek (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Reiner Frontzek (* 1955), deutscher Basketballtrainer und Basketballnationalspieler

Siehe auch:
 Frontzeck
 Fronzek
 Fronzeck